Jesser ist der Familienname folgender Personen:

 Curt von Jesser (1890–1950), österreichischer Generalmajor in der deutschen Wehrmacht
 Eugen Jesser (1946–2008), Präsident und Direktor der Wiener Sängerknaben
 Franz Jesser (1869–1954), sudetendeutscher Publizist und Politiker
 Hilda Jesser-Schmid (1894–1985), österreichische Malerin, Grafikerin, Textilkünstlerin und Hochschullehrerin
 Moritz von Jesser (1857–1923), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Walter Jesser (* 1919), deutscher Diplomat